Miejscowości w USA:
 French Lick – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 French Lick (ang. French Lick Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Orange